Cantonul Suippes este un canton din arondismentul Châlons-en-Champagne, departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Billy-le-Grand || align="right" | 99 || align="right" | 51400 || align="right" | 51061
|-
| Bouy || align="right" | 422 || align="right" | 51400 || align="right" | 51078
|-
| Bussy-le-Château || align="right" | 178 || align="right" | 51600 || align="right" | 51097
|-
| La Cheppe || align="right" | 290 || align="right" | 51600 || align="right" | 51147
|-
| Cuperly || align="right" | 173 || align="right" | 51400 || align="right" | 51203
|-
| Dampierre-au-Temple || align="right" | 238 || align="right" | 51400 || align="right" | 51205
|-
| Jonchery-sur-Suippe || align="right" | 159 || align="right" | 51600 || align="right" | 51307
|-
| Livry-Louvercy || align="right" | 797 || align="right" | 51400 || align="right" | 51326
|-
| Mourmelon-le-Grand || align="right" | 4 655 || align="right" | 51400 || align="right" | 51388
|-
| Mourmelon-le-Petit || align="right" | 759 || align="right" | 51400 || align="right" | 51389
|-
| Saint-Hilaire-au-Temple || align="right" | 237 || align="right" | 51400 || align="right" | 51485
|-
| Saint-Hilaire-le-Grand || align="right" | 309 || align="right" | 51600 || align="right" | 51486
|-
| Sainte-Marie-à-Py || align="right" | 214 || align="right" | 51600 || align="right" | 51501
|-
| Somme-Suippe || align="right" | 363 || align="right" | 51600 || align="right" | 51546
|-
| Souain-Perthes-lès-Hurlus || align="right" | 193 || align="right" | 51600 || align="right" | 51553
|-
| Suippes || align="right" | 3 497 || align="right" | 51600 || align="right" | 51559
|-
| Vadenay || align="right" | 202 || align="right" | 51400 || align="right" | 51587
|-
| Vaudemange || align="right" | 207 || align="right" | 51380 || align="right" | 51599
|}
 
 

Cantoane în Marne